Naamani peut faire référence à : 
 Ahmed El Naamani (né en 1979), joueur de football international libanais.
 Huda Naamani (1930-2020), écrivaine féministe, poétesse, éditrice et artiste libanaise.
 Mohamed Naâmani (né en 1990), footballeur algérien.

Homonymie de patronyme